FK Žalgiris är en litauisk fotbollsklubb. Det är ett av topplagen i den litauiska fotbollsligan.

Historia 
FK Žalgiris grundades 1947 under namnet Dinamo Vilnius. Under Sovjeteran var laget dominerande inom litauisk fotboll och var länge det enda laget från Litauen i den sovjetiska högstaligan, med en tredjeplats som bästa placering. Efter att Litauen blev självständigt 1991 har klubben vunnit den litauiska ligan 9 gånger – 1991, 1992, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 och 2021.

3 februari 2022 FK Žalgiris presenterade en ny generalsponsor. Under säsongerna 2022 och 2023 kommer Betsafes logotyp att finnas på framsidan av den litauiska mästarens T-shirt.

Meriter 
A lyga
Klubben var litauiska mästare (10): 1991, 1992, 1999, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
Silver (12):  1990, 1994, 1995, 1997, 1998, 2000, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019

Litauiska Cupen 
 Cupmästare (14) 1991, 1993, 1994, 1997, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (s), 2016 (a), 2018, 2021, 2022
Silver (6): 1990, 1992, 1995, 2000, 2001, 2017  

Litauiska Supercupen
Litauens supercup: (8): 2003, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2023
Silver (3): 2019, 2021, 2022

Placering tidigare säsonger 
VMFD Žalgiris (Vilniaus miesto futbolo draugija Žalgiris)

FK Žalgiris (Futbolo klubas Žalgiris)

Färger
FK Žalgiris spelar i vit och grön trikåer, bortastället är grön och vit.

Dräktsponsor
 2009–12 hummel
 2013–2016 Kappa
 2017–2021 Nike

Trikåer

Trupp 2023 
Uppdaterad: 8 mars 2023 (alyga.lt FK Žalgiris)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Kända spelare 

  Igoris Pankratjevas (1983–1989)
  Arminas Narbekovas (1983–1990)
  Valdas Ivanauskas (1984, 1986–1989)
  Robertas Fridrikas (1985–1989)
  Gintaras Staučė (1987)
  Donatas Vencevičius (1991–1996)
  Tomas Žvirgždauskas (1991–1995)
  Edgaras Jankauskas (1991–1996)
  Aurelijus Skarbalius (1992–1994)
  Andrius Skerla (1995–1996, 2012–2014)
  Igoris Morinas (1996–1998, 2003–2009, 2010–2011)
  Deividas Šemberas (1996–1998, 2013–2015)
  Žydrūnas Karčemarskas (1998, 2001)
  Robertas Poškus (1999)
  Ernestas Šetkus (2005–2008)
  Jakub Wilk (2013, 2014–2015)
  Darvydas Šernas (2015, 2017)
  Marius Žaliūkas (2016)
  Andrija Kaluđerović (2016)
  Saulius Mikoliūnas (2016–)
  Mahamane Traoré (2017)
  Liviu Antal (2017–2020)

Tränare i FK Žalgiris 
  Vladimir Tjeburin (sedan 11 januari 2021).
  Aliaksei Baga (sedan 19 januari 2020)
  Joao Luis Martins (2019)
  Marek Zub (2019) 
  Valdas Urbonas (2018 – 2019)
  Aurelijus Skarbalius (2017 – 2018)

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 alyga.lt webbplats
 FK Žalgiris på Soccerway

Žalgiris Vilnius
Žalgiris Vilnius
Žalgiris Vilnius